Austria:
 Wachtberg – miejscowość

Niemcy:
 Wachtberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Wachtberg – góra